Цифровой вычислительный синтезатор
 Центральный военный совет